Ženská dvouhra St. Petersburg Ladies Trophy 2021 probíhala ve druhé polovině března 2021. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla Nizozemka Kiki Bertensová, která do turnaje nezasáhla.

Z osmi čtvrtfinalistek pocházelo sedm z Ruska. Na okruhu WTA se tak poprvé po 28 letech probojovalo do čtvrtfinálové fáze sedm hráček z jednoho státu. Naposledy předtím se tak stalo na Bank of the West Classic 1993 v Oaklandu, kde do této fáze postoupilo sedm Američanek. Poprvé v historii pak do semifinále postoupily čtyři zástupkyně ruského tenisu. Žádná z ruských tenistek zároveň v průběhu turnaje neprohrála zápas, ve kterém čelila zahraniční soupeřce.

Vítězkou se stala osmá nasazená, 23letá Ruska Darja Kasatkinová, jíž ve finále za stavu 6–3 a 2–1 skrečovala krajanka Margarita Gasparjanová pro bolest zad. V probíhající sezóně se tak po triumfu na melbournském Philip Island Trophy stala první hráčkou s dvěma trofejemi. Na okruhu WTA Tour vybojovala čtvrtý singlový titul a druhý v Rusku.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2021